Wulff, även skrivet Wulf, är ett efternamn som förekommer i flera länder, i första hand i Tyskland och Danmark men också i Sverige och Finland. Offentlig statistik tillgänglig i december 2018 uppger att följande antal personer var bosatta i Sverige respektive Danmark, samt i april 2021 i Finland med stavningsvarianterna
 Wulff: Sverige 747, Danmark 1575, Finland 104
 Wulf: Sverige 137, Danmark 131, Finland 14
Totalt blir detta 884 personer i Sverige, 1706 personer i Danmark och 118 personer i Finland.

Personer med efternamnet Wulff eller Wulf
 Andreas Wulff (född 1980), svensk spjutkastare
 Bettina Wulff (född 1973), (tysk) hustru till Christian Wulff
 Christer Wulff (1950–2022), svensk militär
 Christian Wulff (född 1959), tysk politiker, Tysklands förbundspresident 2010–2012
 Erwin Neutzsky-Wulff (född 1949), dansk författare
 Fredrik Wulff (1845–1930), svensk språkforskare, fonetiker 
 Fredrik Wulff (systemekolog) (1942–2016), svensk professor i marin systemekologi
 Helge Wulff (1903–1986), svensk läkare
 Hilmar Wulff (1908–1984), dansk författare
 Jacob Wulff (1750–1800), svensk arkitekt och tecknare
 Joakim Wulff (född 1979), svensk fotbollsspelare
 Johan Wulf, flera personer
 Johan Wulf (bildhuggare) (död 1686), tysk-svensk bild- och stenhuggare
 Johan Wulf (målare), verksam i Sverige under 1600-talets senare del
 Johan Wilhelm Wulff (1833–1908), svensk agronom
 Johannes Wulff (1902–1980), dansk poet och författare
 Jöns Wulff (död 1732), svensk konstnär
 Knut Wulff (1913–2002), svensk entreprenör
 Kurt Wulff, flera personer
 Kurt Wulff (språkforskare) (1881–1939), dansk språkforskare
 Kurt Wulff (ämbetsman) (1906–2000), svensk ämbetsman
 Käthe Wulff-Maslo (1915–1993), estnisk-svensk konstnär
 Marie Wulf (1685–1738), dansk pietist
 Marte Wulff (född 1980), norsk låtskrivare och soloartist
 Marit Victoria Wulff Andreassen (född 1971), norsk konstnär
 Marius Wulff (1881–1953), dansk författare och journalist
 Mikaela Wulff (född 1990), finländsk seglare
 Monika Wulf-Mathies (född 1942), tysk fackföreningsledare, politiker och EU-kommissionär, socialdemokrat
 Nils Wulf (aktiv under 1600-talets senare del), svensk bildhuggare
 Sigge Wulff (1869–1892), artistnamn för svenska varieté- och kuplettsångaren Bror Sigfrid Lindgren
 Thomas Wulff (född 1953), finlandssvensk författare och dramatiker
 Thorild Wulff (1877–1917), svensk botanist och forskningsresande

Källor

Svenska efternamn
Danska efternamn
Tyska efternamn